Карой Бальжаи (; род. 23 июля 1979, Кечкемет, Венгрия) — венгерский профессиональный боксёр, выступавший во второй средней весовой категории (до 76,2 кг). Серебряный призёр чемпионата Европы 2002 года, чемпион мира (по версии WBA, 2011—2012). 
В январе 2009 года победил Дениса Инкина и стал чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. Проиграл титул Роберту Штиглицу 22 августа 2009 года в Будапеште.

Тренировался у Фрица Здунека.

Ссылки 
 
 Карой Бальжаи на boxing.de

Боксёры Венгрии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года